Koschelewo () ist ein russischer Ortsname:
 Koschelewo (Altai), Dorf in der Region Altai
 Koschelewo (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Koschelewo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1938: Kaschelen, 1938–1946 Kasseln, außerdem bis 1936 Patilszen, 1936–1938 Patilschen, 1938–1946 Tilsen, Kreis Tilsit-Ragnit, Ostpreußen)
 Koschelewo (Kaluga, Barjatino), Dorf im Rajon Barjatino, Oblast Kaluga
 Koschelewo (Kaluga, Mossalsk), Dorf im Rajon Mossalsk, Oblast Kaluga
 Koschelewo (Kirow), Dorf in der Oblast Kirow
 Koschelewo (Wladimir), Dorf in der Oblast Wladimir
 Koschelewo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda